Aicardo da Cornazzano : pseudo-cardinal italien du XIIe siècle;
 Antonio Cornazzano (v.1430-1484) : poète, danseur et homme politique italien.